Limite maximale de résidus
 Levin Minnemann Rudess, un groupe de musique
 , le premier album de Levin Minnemann Rudess
 Le Mouvement de la ruralité, parti politique français